Die National League Championship Series 2012 (NLCS), in der Sportart Baseball, findet zwischen dem 14. und 22. Oktober 2012 statt. In ihr treten die Sieger der National League Division Series 2012 gegeneinander an, um den Gewinner der National League und damit ihren Vertreter in der World Series 2012 zu ermitteln.

Modus und Teilnehmer 

Es handelt sich um eine Best-of-Seven Serie.

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 

Die Postseason 2012 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Sonntag, 14. Oktober 2012 - 20:00 EDT, AT&T Park in San Francisco, Kalifornien

Spiel 2 
Montag, 15. Oktober 2012 - 20:00 EDT, AT&T Park in San Francisco, Kalifornien

Spiel 3 
Mittwoch, 17. Oktober 2012 - 16:00 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 4 
Donnerstag, 18. Oktober 2012 - 20:00 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 5 
Freitag, 19. Oktober 2012 - 20:00 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 6 
Sonntag, 21. Oktober 2012 - 16:30 EDT, AT&T Park in San Francisco, Kalifornien

Spiel 7 
Montag, 22. Oktober 2012 - 20:00 EDT, AT&T Park in San Francisco, Kalifornien

Zusammenfassung der Ergebnisse 
NLCS 2012 (3-4): San Francisco Giants besiegen St. Louis Cardinals

Zuschauer insgesamt: 311.326  Durchschnittliche Zuschauerzahl: 44.475

Einzelnachweise

Weblinks 
 2012 Postseason | MLB.com

2012
Baseball 2012
Sportveranstaltung in San Francisco
Sportveranstaltung in St. Louis
San Francisco Giants
St. Louis Cardinals
Baseballwettbewerb